Ponte della Ferrovia di Ivrea

Ponte della Ferrovia di Lastra a Signa
Ponte della Ferrovia di Pisa
Ponte della Ferrovia di Verona
Ponte della Ferrovia di Parona (frazione di Verona)
Nuovo Ponte della Ferrovia di Belgrado